UV je kratica, ki lahko pomeni:
 ultravijolično valovanje (fizika)
 Ustaška vojska
ultravijolični žarki